Äugler steht für:

 Äugler, alternative Bezeichnung eines Bornmeisters
 Äugler, Name des Kaninchens in der (germanischen) Märchentradition, siehe Fabel#Tiernamen